Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Nicolás Kicker ha sconfitto Mariano Navone con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Juan Pablo Varillas (secondo turno, ritirato)
  Camilo Ugo Carabelli (secondo turno)
  Facundo Bagnis (semifinale)
  Felipe Meligeni Alves (primo turno)

  Yannick Hanfmann (quarti di finale) 
  Santiago Rodríguez Taverna (primo turno) 
  Renzo Olivo (quarti di finale) 
  Juan Manuel Cerúndolo (quarti di finale)

Qualificati 

  Ignacio Monzón (primo turno)
  Juan Pablo Paz (primo turno)
  Franco Emanuel Egea (primo turno)

  Orlando Luz (primo turno) 
  Alejo Lorenzo Lingua Lavallén (primo turno) 
  Matías Franco Descotte (primo turno, ritirato)

Wildcard 

  Alex Barrena (primo turno)
  Lautaro Midón (secondo turno)

  Juan Bautista Otegui (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Villa María Challenger 2022